«Экспре́сс-газета» — российская еженедельная газета-таблоид, специализирующаяся на освещении светской и частной жизни знаменитостей в России и за её пределами.

История 
Выходит с октября 1993 года. Первая газета-таблоид в России. Газета создавалась при участии бывшего посла СССР в Великобритании — Леонида Митрофановича Замятина.

Тираж газеты — 800 тысяч экземпляров. Аудитория одного номера — 1,2 млн человек. Газета выходит в России, странах СНГ и Прибалтики, ФРГ, США и Израиле.

Издатель — «ООО Медиа Ресурс».

С первых номеров в газете работали бывшие журналисты «Российской газеты». До 2005 года издателем газеты был холдинг «ПрофМедиа». По данным за 2006 год, еженедельная аудитория «Экспресс-газеты» составляла примерно 3 миллиона человек, при сертифицированном тираже одного номера в 760 тысяч. Одно время посередине газеты размещалась телепрограмма передач основных российских телеканалов (в качестве вкладки).

В газете выходит вкладка «ТВ-мир» — о звёздах российских сериалов, популярных телепрограммах и их ведущих.

С 2014 года «Экспресс газета» выпускает тематические специальные выпуски.

До 2021 года «Экспресс-газета» принадлежала «Комсомольской правде», однако затем ее выкупила компания Форвард Медиа Груп Полины Юмашевой, которая на тот момент уже владела изданиями Hello!, «Телесемь», «Глянец», «Интерьер+Дизайн», «Медведь», а также десятками региональных газет и журналов. В 2022 году Форвард Медиа Груп вышла из всех своих активы.

Известные сотрудники 
Первый главный редактор газеты — Александр Куприянов. С 1999 года — Сергей Львович Никитин.

Одно время в газете публиковался Станислав Садальский, который вёл рубрику «Скандальские новости». В девяностые шеф-редактором отдела расследований «Экспресс-газеты» являлся журналист Алишер Муртазаев (далее — шеф-редактор спортивного интернет-портала 7tv.ru), а шеф-редактором отдела спорта — Александр Козлов (в 1999—2003 годах — главный редактор издания «Советский спорт»).

С 1998 года свою персональную рубрику «Анализ вокала» в «Экспресс газете» ведёт музыкальный обозреватель Михаил Филимонов.

Журналистами в газете работают Лариса Кудрявцева (знаменитый светский фотограф) и Сергей Дадыгин (автор книг о звёздах спорта), а также Борис Кудрявов (биограф Владимира Высоцкого). Колумнистами газеты в разные годы были Анатолий Вассерман, Александр Вулых, Михаил Задорнов, Ариф Алиев.

Критика 
Провокативные заголовки с передовиц и из отдельных статей газеты («Астероид из говна. Неопознанный вонючий объект пробил крышу нового русского», «Сперматозоид Филиппа: подвижен ли он?») часто становились объектом критики.

Российские звёзды кино, культуры и шоу-бизнеса регулярно судятся с газетой по статье «о вмешательстве в частную жизнь». Среди исковых заявителей — Александр Абдулов, Наталья Андрейченко, Сергей Безруков, Елена Ваенга, Полина Гагарина, Борис Галкин, Вера Глаголева, Мария Кожевникова, Оксана Пушкина, Инна Разумихина, Иван Усачёв. В то же время некоторые из них судебные процессы проигрывали и были вынуждены выплачивать газете неустойку.

Сама газета регулярно судится с различными СМИ из-за нарушения авторских прав при использовании материалов газеты. Среди ответчиков — «Первый канал» и НТВ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Газеты России
Таблоиды
Журналистика
Пресса России
Комсомольская правда